Кулешова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кулешова, Алёна Владимировна (род. 1986) — российская сноубордистка.
 Кулешова (Седова), Анастасия Николаевна (род. 1995) — российская лыжница.
 Кулешова, Виктория Игоревна (род. 1992) — российская боксёрша.
 Кулешова, Марина Евгеньевна (род. 1962) — советский и российский географ.
 Кулешова, Роза Алексеевна (1940—1978) — советский экстрасенс, якобы обладавшая способностью кожей читать текст и различать цвета объектов.
 Кулешова, Сюзанна Марковна (род. 1960) — русский писатель.

Населённые пункты 
 Кулешова — деревня в Болховском районе Орловской области России.